Panta kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Panta (distrikt), Bong County, 
 Panta (klan), Bong County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar